Игра́ Э́ндера:
 Игра Эндера — научно-фантастический роман Орсона Скотта Карда.
 Игра Эндера — фильм по одноимённому роману Орсона Скотта Карда.